Kuře může být:

 obecně ptačí mládě u některých skupin ptáků, například u hrabavých
 obvykle mládě kura domácího
 pokrm připravený z mláděte kura domácího
 hra na kuře – jeden z modelů teorie her
 novočeský deklinační vzor kuře - Takto se skloňují zejména mláďata (např. ptáče, slůně, batole).  V historické lingvistice s ohledem na původní, praslovanský spíše mluví o středním t-kmeni.

v kultuře
 Kuře melancholik – český film z roku 1999
 Kuře v hodinkách – album české skupiny Flamengo z roku 1971
 Něžné kuře – francouzský film z roku 1978
 Kuře na rožni – historický román Jiřího Šotoly

příjmení Kuře

 Pavel Kuře – český starožitník často účinkující v televizi, majitel zámku v obci Martinice u Dolních Kralovic

Poznámky

Externí odkazy